Элин Ингрид Юханна Рубенссон (; ) — шведская футболистка, полузащитница клуба «Гётеборг» и сборной Швеции.

Клубная карьера 
В прошлом представляла клуб «Розенгорд», также известный как «Мальмё». Выступала за сборную Швеции до 19 лет, в октябре 2012 года дебютировала за сборную Швеции. Выступала на позиции нападающего, но с мая 2013 года играет на позиции левого защитника. В декабре 2014 года перешла в «Гётеборг».

Карьера в сборной 
На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Элин во втором матче сборной Швеции против Таиланда забила гол с пенальти на 90-й минуте, что в итоге принесло победу Швеции (5:1).

Личная жизнь 
Встречается с футболистом Филипом Стенстрёмом, защитником «Мальмё»: она рассказывает, что именно его игра вынудила её перейти на позицию защитницы.

Достижения 
 Чемпионка Швеции: 2010, 2011, 2013, 2014
 Обладательница Суперкубка Швеции: 2011, 2012
 Чемпионка Европы среди девушек до 19 лет: 2012
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 2016

Примечания 

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Игроки ЖФК «Русенгорд»
Игроки ЖФК «Хеккен»